Sibrandus is de Latijnse variant van een Nederlandse en Friese mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong.

Sibrandus Lubbertus (c.1555–1625), Nederlands calvinistisch theoloog en hoogleraar
Sibrandus Elzoo Stratingh (1774-1846), Nederlands hoogleraar wiskunde
Sibrandus Stratingh (1785-1841), Nederlands hoogleraar scheikunde en uitvinder